YouTube — американский веб-сайт для обмена видео со штаб-квартирой в Сан-Бруно, штат Калифорния. Он был основан Стивом Ченом, Чадом Хёрли и Джаведом Каримом в феврале 2005 года, а первым видео было «Я в зоопарке», загруженное Каримом на его канал в апреле 2005 года. Хотя изначально просматриваемыми видео были вирусные видео, такие как «» и «», самыми просматриваемыми видео всё чаще стали становиться музыкальные клипы. Начиная с «Bad Romance» Леди Гаги, каждое видео, которое достигло вершины списка «самых просматриваемых видео на YouTube», было музыкальным.

В ноябре 2005 года реклама Nike с участием бразильского футболиста Роналдиньо стала первым видео, набравшим миллион просмотров.

13 января 2022 года видео Pinkfong «Baby Shark» стало первым, набравшим 10.000.000.000 просмотров.

Billion View Club 
Ранним показателем популярности видео был так называемый Billion View Club, видео, которым удалось достичь более 1 миллиарда просмотров с момента загрузки.

В декабре 2012 года «Gangnam Style» стало первым видео, набравшим миллиард просмотров. К июню 2015 года «Baby» также сумел преодолеть этот порог; к октябрю 2015 года в общей сложности десять видеороликов достигли этой отметки, а в феврале 2018 года их число выросло до 100. Старые видео, которые были сделаны до создания YouTube в 2005 году, но были загружены после:

 «November Rain» от Guns N’ Roses стало первым видео, сделанным до создания YouTube, которое достигло отметки в миллиард просмотров к июлю 2018 года.
 «Numb» от Linkin Park стало первым видео 2000-х годов, сделанным до создания YouTube, которое достигло отметки в миллиард просмотров в ноябре 2018 года.
 «Bohemian Rhapsody» от Queen стало первым видео 1970-х годов (и видео до 1990-х годов), которое достигло отметки в миллиард просмотров в июле 2019 года.
 «Sweet Child o’ Mine» от Guns N’ Roses стало первым видео 1980-х годов, которое достигло отметки в миллиард просмотров в октябре 2019 года.

В мае 2014 года «Gangnam Style» стало первым видео, набравшим более двух миллиардов просмотров. «Despacito» стало первым видео, достигшим трёх миллиардов просмотров в августе 2017 года и впоследствии набравшим четыре миллиарда в октябре 2017 года, пять миллиардов в апреле 2018 года, шесть миллиардов в феврале 2019 года, семь миллиардов в октябре 2020 и восемь миллиардов в ноябре 2022.

По состоянию на январь 2022 года тридцать видеороликов превысили три миллиарда просмотров, одиннадцать из которых превышают четыре миллиарда просмотров, пять из которых превышают пять миллиардов просмотров, три из которых превышает шесть миллиардов просмотров, два из которых превышает семь миллиардов просмотров, один из которых превышает десять миллиардов просмотров. «See You Again» стало вторым видео, набравшим три миллиарда просмотров в августе 2017 года, а затем «Gangnam Style» в ноябре 2017 года. «Shape of You» стало вторым видео, набравшим четыре миллиарда просмотров в январе 2019 года, а затем «See You Again» в феврале 2019 года. «Baby Shark Dance» стало вторым видео после «Despacito», набравшим шесть и семь миллиардов просмотров в апреле и в октябре 2020 года, но стало первым видео, набравшим восемь, девять и десять миллиардов просмотров.

По состоянию на октябрь 2020, самыми быстрыми видео, набравшими миллиард просмотров стали «Hello» (87 дней), «Despacito» (96 дней) и «Shape of You» (97 дней); Самыми быстрыми видео, достигнувшими двух миллиардов просмотров стали «Despacito» (154 дня), «Shape of You» (187 дней) и «Girls Like You» (293 дней); Самыми быстрыми видео, достигнувшими трёх миллиардов просмотров стали «Despacito» (203 дня) и «Shape of You» (342 дней); Самыми быстрыми видео, достигнувшими четырёх миллиардов просмотров стали «Despacito» (271 день) и «Shape of You» (708 дней).

Большинство видео в Billion View Club были коммерческими музыкальными клипами популярных исполнителей, но в список также вошли анимированные видео для детей. Среди таких видеороликов — два эпизода российского мультсериала «Маша и Медведь», «The Wheels on the Bus» британской анимационной студии  и «Johny Johny Yes Papa» индийских детских телеканалов LooLoo Kids и ChuChu TV. Различные версии песни «Baby Shark Dance» в общей сложности собрали более пяти миллиардов просмотров к январю 2019 года, а оригинальная версия, опубликованная Pinkfong, превысила два миллиарда просмотров. Оригинальное видео Pinkfong сейчас является самым просматриваемым видео на сайте. 29 октября 2020 года «Baby Shark Dance» превысил 7 миллиардов просмотров, а 2 ноября он обошёл «Despacito» и стал самым просматриваемым видео на YouTube.  

23 февраля 2021 года «Baby Shark Dance» преодолел отметку 8 миллиардов просмотров, 20 июля 2021 года - отметку в 9 миллиардов просмотров, а 13 января 2022 года была преодолена отметка в 10 миллиардов просмотров. «Baby Shark Dance» первое видео, набравшее более восьми миллиардов просмотров.

Самые просматриваемые видео 
В следующей таблице перечислены топ-30 самых просматриваемых видео на YouTube, с округлением до 10 миллионов просмотров.

История видео № 1 
В следующей таблице перечислены видео, которые становились самыми просматриваемыми видео на YouTube с апреля 2005 года по настоящее время.

 Примерное количество просмотров видео, когда оно стало самым просматриваемым видео на YouTube.

Другие рекорды 
YouTube объявил, что 14 декабря 2021 года совокупные просмотры видео по игре Minecraft, которые публикуются на платформе с 2009 года, превысили 1 трлн просмотров, став самым популярным игровым контентом на сайте.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Видео на YouTube
Сравнительные списки